A38 är en motorväg i centrala Tyskland.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Niedersachsen
Vägar i Hessen
Vägar i Thüringen
Vägar i Sachsen-Anhalt
Vägar i Sachsen
Listor över avfartsnummer